Kenna steht für:

 Kenna (Abemama), Insel von Kiribati

und als Name für:
 Kenna, US-amerikanischer Musiker

Kenna ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Kenna (* 1970), irischer Fußballspieler und -trainer
 John E. Kenna (1848–1893), US-amerikanischer Politiker
 Michael Kenna (* 1953), britischer Fotograf
 Rebecca Kenna (* 1989), englische English Billiards-, Snookerspielerin

Siehe auch:
 Hurrikan Kenna
 McKenna